Mbhashe steht für:

 Mbhashe (Gemeinde), Lokalgemeinde in Südafrika
 Mbhashe (Fluss), Fluss in Südafrika